Копа Пильзнер 2015 () — 57-й сезон чемпионата Эквадора по футболу. Чемпионский титул успешно защитил «Эмелек».

Участники

Первый этап

Результаты матчей

Потуровая таблица

Второй этап

Результаты матчей

Потуровая таблица

Третий этап (финал)

Сводная таблица

Бомбардиры

Ссылки 
Статистика на сайте soccerway.com

2015
Эквадор
2015 год в Эквадоре